Neuaigen heißen folgende Orte:

 Neuaigen (Gemeinde Bad Kreuzen), Ortschaft der Marktgemeinde Bad Kreuzen Bezirk Perg, Oberösterreich
 Neuaigen (Gemeinde Tulln), Ortschaft und Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Tulln im Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Neuaigen (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns